Weitemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Weitemeyer (* 1964), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Dirk Weitemeyer (* 1958), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Weitemeier
 Weidemeyer